1973/74 was het 36ste seizoen van de Divizia A en het 56ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1973/74 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1973/74